Niemcy:
 Lahn – rzeka, dopływ Renu
 Lahn – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Lahn – byłe miasto

Osoby:
 Heiko Lahn - niemiecki piłkarz
 Lothar Lahn - niemiecki ambasador
 Wilhelm Lahn – niemiecki poeta

Zobacz też:
 Laan
 Lahn-Dill
 Lahntal
 Rhein-Lahn